Belle Plaine (Iowa)
 Belle Plaine (Kansas)
 Belle Plaine (Minnesota)
 

 Belle Plaine (Saskatchewan)

Homonymie de localités aux États-Unis